Jan II. z Nevers, hrabě z Nevers, , (1415 – 1491 Nevers) byl francouzský šlechtic.

Život 
Byl synem Filipa Burgundského a jeho manželky, Bonny z Artois, dcery Filipa z Artois, hraběte z Eu. Jeho starší bratr, Karel I., hrabě z Nevers a Rethelu, neměl žádné manželské potomky, a tak se po jeho smrti v roce 1464 stal jeho nástupcem právě Jan. V roce 1472 zemřel bez manželských potomků také Janův strýc Karel z Artois, a tak Jan získal také jeho majetky.

Bojoval v armádě svého nevlastního otce Filipa Dobrého a působil v Pikardii, Calais, Lucembursku a Flandrech. Byl ve sporu s Filipovým nástupcem, Karlem Dobrým, a tak přeběhl ke králi Ludvíkovi XI.. Bojoval po jeho boku ve Válce veřejného blaha a stal se generálporučíkem Normandie.

Manželství 
Poprvé se oženil 24. listopadu 1435 v Amiens, s Jacqueline d'Ailly, paní z Engelmuensteru; měli spolu dvě děti:
 Alžběta z Nevers
 Filip (1446–1452).

Po Jacquelině smrti v roce 1470 se 30. srpna 1471, na zámku Boussac podruhé oženil, a to s Pauline de Brosse, dcerou Jana II. de Brosse. Měli spolu dceru Šarlotu.

Janova poslední svatba se konala 11. března 1480, na zámku Châlus, s Františkou d'Albret.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Hrabata z Eu
Hrabata z Étampes
Hrabata z Nevers
Hrabata z Rethelu
Rytíři Řádu zlatého rouna
Úmrtí v Nevers
Pohřbení v katedrále v Nevers
Narození v roce 1415
Úmrtí 25. září
Úmrtí v roce 1491
Muži